In 1908/09 werd het veertiende Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona gespeeld, dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond. 

Victoria  en Altona 93 eindigden bovenaan. Er werd een play-off voor de titel gespeeld, die Altona won. Hierdoor plaatste de club zich voor de Noord-Duitse eindronde. Na een overwinning op Bremer SC 91 en Eintracht Braunschweig plaatste de club zich ook voor de eindronde om de Duitse landstitel. Hierin versloeg de club FC Tasmania Rixdorf en verloor in de halve finale met 7-0 van Berliner TuFC Viktoria 1889.

Eindstand 

Play-off

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona
Duits competitievoetbal 1908/09